Грушковје може бити:

 Згорње Грушковје, насељено мјесто у општини Подлехник, Република Словенија
 Сподње Грушковје, насељено мјесто у општини Подлехник, Република Словенија